L’Eurocoupe de basket-ball 2018-2019 est la  de la seconde compétition européenne de clubs de basket-ball féminins derrière l’Euroligue.

Équipes

Tour de qualification 
Les matchs aller se joueront les ,  et  et les matchs retour les ,  et .

* indique l’équipe qui reçoit.

|}

Phase de poule

Conférence 1

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Groupe E 

|}

Conférence 2

Groupe F 

|}

Groupe G 

|}

Groupe H 

|}

Groupe I 

|}

Groupe J 

|}

Playoffs

Tableau jusqu'aux huitièmes de finale 
Les 1/, 1/ et 1/ de finale opposent les équipent issues de la phase de poule de l'Eurocoupe. Les équipes disposant des huit meilleurs bilans sont directement qualifiées pour les 1/ de finale.

Classement des meilleurs troisièmes

Conférence 1

Conférence 2

Classement des équipes qualifiées

Tableaux 

* précède le score de l’équipe jouant à domicile.

Tableau à partir des quarts de finale 
Les 1/4 de finale marquent l'entrée en lice des équipes reversées de l'Euroligue. Les 1/4 de finale sont définis par tirage au sort intégral.

* précède le score de l’équipe jouant à domicile.
EL indique les équipes reversées d’Euroligue.

Voir aussi 
Euroligue féminine 2018-2019

Notes et références

Lien externe 
  Site de l’Eurocoupe féminine

2018-2019
Basket-ball F2
Saison 2018-2019 de basket-ball